Valeriu Cotea ist der Name folgender Personen:

* Valeriu D. Cotea (1926–2016), rumänischer Önologe
 Valeriu V. Cotea (* 1960), rumänischer Önologe